Gorschenin () ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Jakow Pawlowitsch Gorschenin (1897–1962), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Konstantin Petrowitsch Gorschenin (1907–1978), sowjetisch-russischer Justizminister (1948–1956) und Generalstaatsanwalt (1946–1948) 

Familienname
Russischer Personenname